Le tramway de Iekaterinbourg est le réseau de tramways de la ville de Iekaterinbourg, capitale administrative de l'oblast de Sverdlovsk, en Russie. Le réseau comporte vingt-neuf lignes. Il est officiellement mis en service le .

Réseau actuel

Aperçu général 
Le réseau compte 29 lignes :

Voir aussi

Article connexe 

 Liste des tramways en Asie

Lien externe 
 Tramway d'Iekaterinbourg sur urbanrail.net

Iekaterinbourg
Iekaterinbourg